Каза́цкое — населённые пункты:

Россия 
 Казацкое — село в Белгородском районе Белгородской области.
 Казацкое — село в Красногвардейском районе Белгородской области.
 Казацкое — село в Яковлевском районе Белгородской области.

Украина 
 Казацкое — посёлок в Песчанском районе Винницкой области.
 Казацкое — село в Новоазовском районе Донецкой области.
 Казацкое — село в Петровском районе Кировоградской области.
 Казацкое — село в Балтском районе Одесской области.
 Казацкое — село в Белгород-Днестровском районе Одесской области.
 Казацкое — село в Конотопском районе Сумской области.
Казацкое (до 2016 г. — Коммуна́рское) — село в Кегичёвском районе Харьковской области.
 Казацкое — посёлок в Бериславском районе Херсонской области.
 Казацкое — село в Звенигородском районе Черкасской области.
Казацкое — село в Бобровицком районе Черниговской области.

См. также 
Казаковское
 Казацкое сельское поселение
 Казачье
 Казачанская (волость)